Aldo Donati – arbitro italiano
 Aldo Donati – calciatore italiano
 Aldo Donati – cantante italiano